Gefangenenturm steht für
Gefangenenturm (Brechen)
Dülkener Gefangenenturm, Viersen
Siehe auch
Fangelturm
Hungerturm